Herb gminy Mieścisko – jeden z symboli gminy Mieścisko.

Wygląd i symbolika 
Herb przedstawia na tarczy dzielonej w słup w polu lewym na błękitnym tle srebrnego anioła, przebijającego mieczem czarnego smoka (jest to św. Michał Archanioł, patron kościoła w Mieścisku), natomiast w czerwonym polu pół orła białego.

Przypisy 

Mieścisko (gmina)
Mieścisko